You Only Live Once har flere betydninger:

 You Only Live Once (film) – en krimifilm fra 1937
 "You Only Live Once (sang)" – af The Strokes
 Man lebt nur einmal! – en vals af Johann Strauss II

Se også
 You Live Only Once – et hiphop/rap album udgivet af undergrunds rapperen Kyle Spratt i 2007.